Indonesië
 Margadana (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Tegal in de provincie Midden-Java
 Margadana (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Tegal in de provincie Midden-Java